Эрнст Хашимович Акрамов (; ) — советский, киргизский учёный-хирург, гуманист, государственный и общественный деятель, меценат; доктор медицинских наук (1992), профессор (1998), заслуженный деятель науки Киргизской Республики (2007), заслуженный врач Киргизской ССР (1990); народный депутат СССР, депутат Жогорку Кенеша; лауреат Государственной премии Киргизской Республики в области науки и техники (2008), Герой Киргизской Республики (2009), мастер спорта СССР по спортивной гимнастике.

Биография 
Окончил среднюю школу № 10 г. Фрунзе.

В 1960 году окончил Киргизский государственный медицинский институт, работал врачом-хирургом во 2-й городской клинической больнице Фрунзе.

В 1964—1967 годы — аспирант кафедры оперативной хирургии того же института. Затем работал ординатором отделения торакальной хирургии Республиканской клинической больницы (1967—1971), заведующим хирургическим отделением 2-й городской клинической больницы (1971—1975); ассистентом, доцентом кафедры госпитальной хирургии Киргизского медицинского института (1975—1980); заведующим отделением общей хирургии Республиканской клинической больницы (1981—1992).

С 1992 года заведует отделением общей хирургии Чуйской областной объединённой больницы. Одновременно по настоящее время — директор Научного центра реконструктивно-восстановительной хирургии Министерства здравоохранения Киргизской Республики (с 2002 года), профессор кафедры госпитальной хирургии Киргизско-Российского Славянского университета (с 2003 года).

Неоднократный чемпион республики по спортивной гимнастике, член сборной Киргизской ССР по спортивной гимнастике.

Владеет кыргызским, русским, узбекским, уйгурским, английским языками.

Политическая и общественная деятельность 
В 1989—1992 годы — народный депутат СССР. Избран на альтернативной основе и вопреки воле партийного аппарата республики, который активно работал против независимого кандидата Э. Акрамова.

В 1998 году вместе с группой единомышленников основал партию действия «Моя страна» (Менин олком). В 2000 году на очередных парламентских выборах возглавлял партийный список партии «Моя страна» и был избран депутатом, но отказался от депутатского мандата в пользу своих товарищей.

C 15 октября 2007 г. — член народной партии «Ак Жол» (в октябре 2007 года произошло слияние четырёх партий в единую Народную партию «Ак Жол»). На выборах 2007 году входил в первую пятерку партийного списка Народной партии «Ак Жол» и был избран депутатом Жогорку Кенеша 4-го созыва. Состоял членом Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, законности и правам человека; совмещал работу в парламенте с лечебной деятельностью.

С 2010 г. состоит в партии «Содружество».

Создатель и руководитель благотворительного культурного проекта «Акрамовские вечера», целью которого является поддержка молодых исполнителей и классического музыкального искусства в Кыргызстане.

В поздравительном письме Президента Киргизской Республики А. Ш. Атамбаева, по случаю 80-летия Э. Акрамова говорилось:

<blockquote>«Вся страна почитает Вас как прекрасного учёного, блестящего хирурга, талантливого организатора, одарённого педагога и наставника. Благодарные люди называют Вас „Доктором от Бога“, человеком высокой души, интеллигентности, человеком, посвятившим всего себя служению людям. За свою 56-летнюю врачебную практику Вы провели более 30 тысяч операций. Спасли жизни десяткам тысяч людей, вернули их к семьям, и дали им возможность приносить пользу своему народу и стране».

Глава государства отметил, что начиная с 60-х годов прошлого века, почти два десятилетия Эрнст Акрамов был единственным в стране специалистом в области сосудистой хирургии.</blockquote>

 Научная деятельность 
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. C (1992 года) доктор медицинских наук.

Разработал и внедрил в хирургическую практику уникальные операции, многие из которых до сих пор в мире не имеют аналогов. Подготовил 17 докторов и кандидатов медицинских наук. Участник и организатор международных конференций и симпозиумов. Ведущий специалист по сосудистой, желудочно-кишечной хирургии, реанимации, хирургической гастроэнтерологии, травмам грудной клетки, гнойной хирургии, по реконструктивно-восстановительным операциям на мочевыделительных органах и операциям на поджелудочной железе.

Автор более 350 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения.

 Избранные труды 
 
  — Артикул: 1694-5271-007
  — Артикул: 1694-5271-025, 1694-5271-026
  — Артикул: 1694-5271-027
  — Артикул: 1694-5271-017
  — Артикул: 1694-5271-025
  — Артикул: 1694-5271-019

 Награды и признание 
 Заслуженный врач Киргизской ССР (1990)
 Действительный член Международной академии наук (г. Москва)
 Золотая медаль Международного благотворительного фонда науки и культуры им. Мустафы Кемаля (Ататюрка) (2000)
 Премия «Чародей скальпеля» Международного благотворительного фонда поддержки материнства и детства «Мээрим» (2004)
 «Человек года» в СНГ в номинации «Врач 2004 года в Кыргызстане»
 Орден «Данакер» (2006)
 Медаль им. Ч.Айтматова (2022)
 Заслуженный деятель науки Киргизской Республики (2007) — за вклад в развитие науки, заслуги в области системы здравоохранения Лауреат Государственной премии Киргизской Республики в области науки и техники (2008)
 Орден Н. Пирогова Национального комитета общественных наград Российской Федерации (2008) — за великий вклад в мировую медицину Золотая медаль им. В. И. Блинникова ЕАПО в области изобретательской деятельности (2009)
 Герой Киргизской Республики (20 ноября 2009 года)
 Медаль «70 лет Жогорку Кенешу Киргизской Республики» (2009)
 Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике
 Почётный профессор Ошского государственного университета
 Почётный профессор Ошского Киргизско-Узбекского университета
 Почётный профессор Университета дружбы народов
 Почётный доктор Киргизско-Российского Славянского университетта
 Почетный профессор Международного медицинского университета
 Персональный пенсионер за особые заслуги перед Киргизской Республикой

 Литература 
 Аникин В. Эрнст Акрамов: Голодный и нищий спортсмен никогда не станет чемпионом // Вечерний Бишкек. — 2011, 11 февраля.
 Асанов У. А., Жуманазарова А. З., Чоротегин Т. К. Кто есть кто в кыргызской науке: Краткий биобиблиогр. справочник докторов наук Кыргызстана / Под ред. акад. У. А. Асанова. — Бишкек: Гл. ред. Кыргызск. энциклопедии, 1997.
 Ащеулов Д. Будни хирурга. День за днем // Слово Кыргызстана. — 2012, 14 марта.
 Иванов А. Не умирай раньше смерти // Слово Кыргызстана. — 2011, 23 сентября.
 Иванов А. Эрнст Акрамов : Повесть. — 2-е изд., доп. — Бишкек, 2007. — 416 с. — (Жизнь замечательных людей Кыргызстана). (/ Окончание)
 Калашников Л. Акрамовские вечера: и волшебство и благородство // Слово Кыргызстана. — 2012, 16 ноября.
 Кыргызская наука в лицах / У. Асанов и др. — Бишкек: Гл. ред. энциклопедии и гос. языка, 2002.
 Мешкова Е. Эрнст Акрамов: Хирург должен быть мыслителем // МСН. — 2007, 29 июня.
 Ничипорова Н. Рисковый Акрамов // Вечерний Бишкек. — 2011, 7 сентября.
 Ничипорова Н. Эрнст Акрамов: Хирургия — не мясокомбинат // Вечерний Бишкек. — 2013, 11 января.
 Акрамов Эрнст Хашимович: http://www.vb.kg/doc/227454_akramov_ernst_hashimovich.html
 Курманов Ильяс.'' Представительная власть кыргызов: сквозь призму веков и мирового опыта. — Берлин: LAP, 2014.- С.81. ISBN 978-3-659-51499-9
 Под рук. Жураева Б. Ж. «Во имя процветания Кыргызстана» Энциклопедическое издание о выдающихся узбеках Кыргызстана, 336 стр., «Ризван» город Ош, 2017 год.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 А. Иванов «Эрнст Акрамов» повесть

Хирурги СССР
Хирурги Киргизии
Заслуженные врачи Киргизской ССР
Заслуженные деятели науки Киргизии
Народные депутаты СССР от округов Киргизской ССР
Депутаты Жогорку Кенеша
Лауреаты Государственной премии Киргизии